Sezon 1915/1916 był 6. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytuł po raz czwarty z rzędu zdobyła drużyna IFK Göteborg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1915 w piłce nożnej
1915 w Szwecji
1916 w piłce nożnej
1916 w Szwecji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji